Elysian Fields – comunità non incorporata del Texas
Elysian Fields – gruppo musicale statunitense